Глазко́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Оленинского района Тверской области.

Центр поселения — деревня Глазки.

Образовано в 2005 году, включило в себя территорию Бобровского, Глазковского, Кашинского и Никулинского сельских округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 308,5 км²
 Нахождение: восточная часть Оленинского района
 Граничит:
 на севере — с Холмецким СП и Молодотудским СП
 на востоке — с Ржевским районом, СП Чертолино
 на юге — с Гришинским СП
 на юго-западе — с посёлком Оленино и Гусевским СП
 на западе — с Мостовским СП

Основная река — Сишка, приток Волги.

Население

Населенные пункты 
На территории поселения находятся 64 населенных пункта:

Бывшие населенные пункты 
За послевоенное время исчезли деревни: Грунино, Мерложки, Фитинино, Щедрино, Колошино, Тыртово, Апаево, Тараканово, Телятьево, Чеблаково и другие.

История 
С образованием в 1796 году Тверской губернии территория поселения входила в Ржевский уезд. После ликвидации губерний в 1929 году территория поселения вошла в Оленинский район Ржевского округа Западной области. С 1935 года — в составе Калининской области. С декабря 1962 по март 1964 входила в Нелидовский район. С 1964 входит в Оленинский район.

Экономика 
В Советское время здесь были хозяйства: колхозы «Память Ильича», им. Ленина, «Память Мичурина» и совхозы «Ждановский», «Садовский».

Известные люди 
 В деревне Ройкино родился Герой Советского Союза Михаил Алексеевич Борисов.
 В ныне не существующей деревне Калошино родился Герой Советского Союза Иван Владимирович Гвоздев.

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Примечания 

Муниципальные образования Оленинского района
Упразднённые сельские поселения Тверской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году